Gohier est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Louis Gohier (1746-1830), député français.

Pseudonyme 

 Urbain Gohier et Isaac Blümchen, pseudonymes d'Urbain Degoulet (1862-1951),  polémiste français.

Toponyme 

 Gohier, ancienne commune française aujourd'hui rattachée à la commune de Blaison-Gohier.

Voir aussi 
 Gouhier

Patronyme français